Los Yesos puede referirse a:

Lugares 
En España
 Los Yesos, localidad del municipio de Sorvilán, en la provincia de Granada.
 Los Yesos, playa de la misma localidad.
 Los Yesos, localidad del municipio de Tabernas, en la provincia de Almería.
 Venta de los Yesos, localidad del municipio de Tabernas, en la provincia de Almería.